Le terme Évanturel est patronyme de famille d'origine française. Il peut se référer à:

Personnalités 
Eudore Évanturel (Québec,  - Boston, ) est un poète québécois.

Toponymes 
Évanturel (canton), canton dans le territoire de la ville de La Tuque, en Mauricie, au Québe , Canada.
Lac Évanturel, plan d'eau du territoire non organisé de Lac-Pikauba, dans Charlevoix, Capitale-Nationale, Québec, Canada.
Petit lac Évanturel, plan d'eau du territoire non organisé de Lac-Pikauba, dans Charlevoix, Capitale-Nationale, Québec, Canada.